Dorfkirche Bülow heißen:
 Dorfkirche Bülow (bei Crivitz)
 Dorfkirche Bülow (Schorssow)